El Masters de Madrid 2016, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2016 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 15a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la vuitena en categoria femenina pertanyent als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 29 d'abril i el 8 de maig del 2016 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista serbi Novak Đoković va fer una nova mostra del seu domini en el circuit ATP amb el cinquè de la temporada, tots els més importants i el tercer Masters obligatori de la temporada. Aquesta significà la segona victòria a Madrid (2008) i el 29è títol de categoria Masters del seu palmarès, superant novament a Nadal al capdavant d'aquesta classificació. La tennista romanesa Simona Halep va guanyar per primer cop a Madrid, on ja havia estat finalista el 2014, i va igualar el seu millor resultat guanyant un torneig de categoria Premier Mandatory. La parella femenina formada per les franceses Caroline Garcia i Kristina Mladenovic va guanyar el seu tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016